Maria Jose Gaidano (1973-),  joueuse de tennis argentine
 Paolo Gaidano (1861-1916), peintre italien